Terdonk (Gent), een plaats in Gent
 Terdonk (Zonhoven), een gehucht in Zonhoven